Der mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Betrieb gegangene französische Gemeindeverband Métropole du Grand Paris umfasst 131 Gemeinden in sechs verschiedenen Départements im Großraum von Paris.

Um die Kommunalverwaltung dieser riesigen Métropole zu dezentralisieren, wurden unter dem Namen Établissement public territoriale (EPT) untergeordnete Gemeindeverbände geschaffen. Jede Gemeinde der Métropole du Grand Paris gehört daher zusätzlich auch einer EPT an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Paris
Metropole du Grand Paris